Теофиловка () — село в Тернопольском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 78 человек. Занимает площадь 2 км². Почтовый индекс — 47744. Телефонный код — 352.

Местный совет 
47744, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с.Скоморохи

Ссылки 
 Теофиловка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Тернопольского района